В данной статье представлен полный список мировых рекордов по плаванию, установленных американцем Майклом Фелпсом.

На данный момент Фелпс является обладателем 5 мировых рекордов (50-метровый бассейн/«длинная вода»): 400 м комплекс, эстафета 4×100 м вольным стилем, эстафета 4×200 м вольным стилем, комбинированная эстафета 4×100 м; 25-метровый бассейн/«короткая вода»: эстафета 4×100 м вольным стилем). Всего Фелпс установил 37 мировых рекордов на «длинной воде» (29 индивидуальных и 8 в эстафете) и превзошёл высшее достижение Марка Спитца, который установил за карьеру 33 мировых рекорда (26 индивидуальных и 7 в эстафете). Ещё 2 мировых рекорда в эстафете на счету Майкла в 25-метровом бассейне. 24 из своих 37 рекордов в 50-метровом бассейне Фелпс установил на трёх дистанциях: 200 м баттерфляем (8 рекордов), 200 м (8 рекордов) и 400 м (8 рекордов) комплексным плаванием. Мировым рекордом на дистанции 200 м баттерфляем владел непрерывно более 12 лет, но в 2019 на чемпионате мира Кристоф Милак установил новый мировой рекорд и прервал серию Фелпса. На дистанции 400 м комплексом — уже более 10 лет. Все свои рекорды установил с 2001 по 2009 год. На данный момент у Фелпса остался один действующий личный мировой рекорд - 400 комплекс.

Стили и количество рекордов

На длинной воде 
 100 м баттерфляй (3 рекорда)
 200 м баттерфляй (8)
 200 м комплекс (8)
 200 м вольный стиль (2)
 400 м комплекс (8)
 4×100 м комбинированная эстафета (3)
 4×100 м эстафета, вольный стиль (2)
 4×200 м эстафета, вольный стиль (3)
 100 м наспине (1)
 200 м наспине (1)

На короткой воде 
 4×100 м эстафета, вольный стиль (1 рекорд)
 4×100 м комбинированная эстафета (1)

Список рекордов 

Ниже приведен список всех мировых рекордов, установленных Майклом Фелпсом. Жирным шрифтом отмечены действующие рекорды.

  c Ароном Пирсолом, Бренданом Хансеном и Джейсоном Лезаком
  с Нилом Уокером, Калленом Джонсом и Джейсоном Лезаком
  с Райаном Лохте, Клитом Келлером и Питером Вандеркайем
  с Гарретом Вебер-Гейлом, Калленом Джонсом и Джейсоном Лезаком
  с Райаном Лохте, Рики Беренсом и Питером Вандеркайем
  с Райаном Лохте, Рики Беренсом и Дэвидом Уолтерсом
  с Ароном Пирсолом, Эриком Шанто и Дэвидом Уолтерсом
  с Ником Томаном, Марком Гэнглоффом и Натаном Эйдрианом
  с Натаном Эйдрианом, Мэттом Грэверсом и Гарретом Вебер-Гейлом

См. также 
 Мировые рекорды в плавании

Примечания 

Фелпс